Balassa Béla (?–1924) cs.és.kir. ezredes, 1919-ben a Ludovika Akadémia parancsnoka.
 Balassa Béla (1899–?) labdarúgó, csatár.
 Balassa Béla (1928–1991) közgazdász.